Gleno bezeichnet:

 eine Stadt in Osttimor, siehe Gleno
 ein Gefängnis in Fatuquero, Osttimor, siehe Gefängnis Gleno
 einen Fluss in Osttimor, siehe Lóis
 eine Talsperre in Italien, siehe Gleno-Talsperre